Бугро́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Бугров, Александр (?—1821) — математик, магистр Московского университета.
 Бугров, Александр Петрович (1809—1883) — нижегородский купец.
 Бугров, Александр Сергеевич (1911—1981) — цирковой артист, клоун.
 Бугров, Борис Иванович (род. 1938) — заместитель председателя Верховного Совета Узбекской ССР.
 Бугров, Борис Семёнович (1936—2002) — советский и российский литературовед, профессор МГУ.
 Бугров, Виталий Иванович (1935—1994) — русский советский критик, библиограф и историк фантастической литературы.
 
 Бугров, Дмитрий Витальевич (род. 1962) — российский историк, ректор УрГУ, сын Виталия Ивановича Бугрова.
 
 Бугров, Леонид Юрьевич (1950—2012) — российский юрист, профессор Пермского университета.
 
 Бугров, Пётр Егорович (1785—1859) — богатейший купец Нижнего Новгорода.
 Бугров, Юрий Александрович (1934—2017) — писатель, курский краевед, историк.
 Бугров, Юрий Павлович (1927—2017) — советский промышленный и хозяйственный деятель, министр местной промышленности Марийской АССР.
 Бугров, Яков Степанович (1927—1991) — советский математик.

См. также 
 Премия им. В. Бугрова
 Бугры
 Бугровой